Alturas ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alturas (Florida), im Polk County
 Alturas (Kalifornien), im Modoc County
 Alturas de Azahares Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Alturas County, Verwaltungseinheit in Idaho
 Alturas Indian Rancheria, im Modoc County, Kalifornien - Civil district 

in Puerto Rico:
 Alturas de Adjuntas
 Alturas de Aguada
 Alturas de Berwind
 Alturas de Boriquen
 Alturas de Cana
 Alturas de Ciales
 Alturas de Cibuco
 Alturas de Cupey
 Alturas de Fairview
 Alturas de Flamboyan
 Alturas de Florida
 Alturas de Inter-Americana
 Alturas de Lajas Number 1
 Alturas de Lajas Number 2
 Alturas de Peneulas
 Alturas de San Benito
 Alturas de San Jose
 Alturas de San Lorenzo
 Alturas de San Sauci
 Alturas de Santa Maria
 Alturas de Villas del Rey
 Alturas de Yanes Primera Seccion
 Alturas de Yanes Segunda Seccion

Sonstiges:
 Alturas Lake Creek, Fließgewässer im Custer County, Idaho
 Alturas Municipal Airport, Airport im Modoc County, Kalifornien
 Alturas Lake (Idaho), See im Blaine County
 Alturas Lake (Washington), See im King County
 Alturas Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Mahindra Alturas G4, Automobil des indischen Automobilherstellers Mahindra & Mahindra Limited